Rąbin – osiedle mieszkaniowe w Inowrocławiu
 Rąbin – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice
 Rąbin – dawna nazwa wsi Rąbiń w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń
 Rąbin – dawna nazwa wsi Rębiszów w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Mirsk
 Rąbin – polskojęzyczna nazwa gminy Rambin w Niemczech

Zobacz też: Rąbinek, Rąbinko, Rąbino